

Персоналії 
 Пеністон Лем, 1-й віконт Мельбурн, більш відомий як Сер Пеністон Лем, 2-й баронет Мельбурн (1748–1829) — британський політик.
 Вільям Лем, 2-й віконт Мельбурн (1779–1848) — прем'єр-міністр Великої Британії (1834, 1835–1841), син 1-го віконта Мельбурна.
 Фредерік Лем, 3-й віконт Мельбурн, більше відомий як Лорд Бюваль (1782–1853) — британський дипломат, молодший брат 2-го віконта Мельбурна.

Топоніми 
 Мельбурн — місто, столиця штату Вікторія (Австралія).
 Мельбурн (Англія) — місто в графстві Дербішир, (Англія).
 Мельбурн (вулкан) — вулкан в Антарктиді.

Мельбурн — місто, штат Арканзас
 Мельбурн — місто, штат Флорида
 Мельбурн — місто, штат Айова
 Мельбурн — місто, штат Кентуккі

Кораблі 
 HMAS Melbourne (1912) — австралійський легкий крейсер типу «Таун», спущений на воду у 1910 році.
 HMAS Melbourne (1945) — австралійський легкий авіаносець типу «Маджестік», спущений на воду в 1945 році.
 HMAS Melbourne (1989) — австралійський фрегат УРО Фрегати типу «Аделаїда», спущений на воду в 1989 році.

Спорт 
 Мельбурн Вікторі — австралійський футбольний клуб із міста Мельбурна (Австралія).
 Мельбурн Крикет Граунд — багатоцільовий стадіон, розташований в Олімпійському парку міста Мельбурна, (Австралія).
 Мельбурн Сторм — австралійський професійний клуб регбіліг, що базується у Мельбурні.

Інше 
 Мельбурн шафл — стиль танцю, який виник в кінці 80-х років, XX століття в Австралії.
 Університет Мельбурна — державний університет Австралії.